Saros 178 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 juni 2738 t/m 4 juli 3982. Deze serie duurt 1244 jaar en 25 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 26 t/m 95.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus